Янагава:

 Янагава — город в Японии, находящийся в префектуре Фукуока.
  (род. 1987) — японский футболист.
 Янагава, Хэйсукэ (1879—1945) — генерал Японской императорской армии, министр юстиции Японской империи.